Muzyka steht für:

 Muzyka (Verlag), ein Warschauer Verlag
 Muzyka (Musikverlag), ein Moskauer Musikverlag

Muzyka ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Jewhenia Muzyka (1920–2003), ukrainische Politikerin, siehe Jaroslawa Stezko
 Friedrich Muzyka (1921–1944), österreichischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Ray Muzyka (* 1969), kanadischer Computerspielentwickler

Siehe auch:
 Musica